Ctenosciara är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Risto Kalevi Tuomikoski 1960. Ctenosciara ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sorgmyggor
Ctenosciara